

Patronyme 
 Paul Monteux dit Paul Monteux-Brisac (1862-1928), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Henri Monteux (1874-1943), acteur français, frère du précédent ;
 Pierre Monteux (1875-1964), chef d'orchestre français, frère des précédents ;
 Claude Monteux (1920-2013), flûtiste et chef d'orchestre américain, fils du précédent ;
 Jean Monteux, photographe ;
 Robert Monteux (1937-), patron de presse français.

Toponyme 
Monteux, commune française située dans le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Beaumont-Monteux, commune française située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme